Sonneborn steht für:

 Sonneborn (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Gotha, Thüringen
 Sonneborn (Barntrup), Ortsteil von Barntrup, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Sonneborn (Gudensberg), Quelle in Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Sonneborn (Nuhne), Gewässer im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Barbara Sonneborn (* 1944), US-amerikanische Fotografin
 Engelbert Sonneborn (* 1938), Berufsberater und Kandidat zur Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2017
 Günter Sonneborn (1921–2001), deutscher Komponist, Musikproduzent und Musikbearbeiter
 Hans Sonneborn, siehe Hanan Aynor (1916–1993), israelischer Diplomat
 Jacques Sonneborn (1863–1936), deutscher Industrieller
 Martin Sonneborn (* 1965), deutscher Satiriker, Journalist und Politiker
 Tracy M. Sonneborn (1905–1981), US-amerikanischer Zoologe und Genetiker

Siehe auch:
 Ölwerke Stern-Sonneborn AG (Ossag)
 Sonneborn-Berger, ein Wertungsverfahren im Schach
 Sonnenborn
 Sonnborn